Football Club Sevastopol foi um clube de futebol profissional ucraniano da cidade de Sevastopol, o clube se chamava PFC Sevastopol, mas em 2011 mudou para FC Sevastopol.

Ligações externas
Ogol.com.br

Sevastopol
Clubes de futebol fundados em 2002
Clubes de futebol extintos em 2014